Gielow ist der Ortsname von

 Gielow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Gielow (Luckaitztal), Wohnplatz in der Gemeinde Luckaitztal, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Siehe auch
 Curt Gielow (* 1954), US-amerikanischer Politiker